Чемпионат мира по фигурному катанию является ежегодным. Санкционирован Международным союзом конькобежцев, фигуристы боролись за титул чемпиона мира. Это событие считается самым престижным чемпионатом в системе ИСУ. Фигуристы соревновались в одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В 2004 году чемпионат был проведён в спортивном центре Westfalenhallen в городе Дортмунд (Германия) с 22 по 28 марта. Обязательным танцем был Midnight Blues. Из-за большого количества участников участвующие в квалификационных соревнованиях мужчин, женщин и танцев на льду были разделены на группы А и B. Несмотря на разделение на группы «А» и «B» у них была одинаковая программа.

Медальный зачет

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию
2004 год в фигурном катании
Мир
Фигурное катание в сезоне 2003/2004
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
Март 2004 года